Eberhard von Mantey ist der Name folgender Personen:

* Eberhard von Mantey (General) (1835–1902), preußischer General der Infanterie
 Eberhard von Mantey (Admiral) (1869–1940), deutscher Vizeadmiral